Seznam armad z zaporedno številko 43.

Seznam 
 43. armada (Japonski imperij)
 43. armada (ZSSR)

 Zračne
 43. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi